Out of the blue est une locution adverbiale idiomatique anglaise désignant un événement soudain et inattendu, à la manière d'une tempête apparaissant soudainement dans un ciel bleu.

Elle est utilisée comme titre de nombreux films, albums, chansons et livres.

Musique

Album 

 Out of the Blue est le nom d'un album du groupe Electric Light Orchestra ;
 Out of the blue est le nom d'un album de Björn Skifs.

Chanson 

 Out of the Blue est la première piste de l'album Phrazes for the Young de Julian Casablancas ;
Out the blue est le nom d'une chanson de John Lennon
 Out of the Blue est le nom d'une chanson du groupe Azad Lab ;
 Out of the Blue est le nom d'une chanson du groupe Roxy Music ;
Out of the Blue est le nom d'une chanson du groupe Aly & AJ ;
 Out of the Blue est le nom d'une chanson et de l'album du même titre de la chanteuse Debbie Gibson ;
 My My, Hey Hey (Out Of The Blue) est une chanson de Neil Young ;
 Out of the Blue est le nom d'une chanson sur le  album solo (About Face) de David Gilmour (Pink Floyd).

Cinéma 
 Out of the Blue titre original de Plus rien à perdre, film de Gene Gerrard sorti en 1931 ;
 Out of the Blue titre original de Garçonne, film de Dennis Hopper sorti en 1980 ;
 Out of the Blue, film de Leigh Jason sorti en 1947 ;
 Out of the Blue, film de Chu Tien-wen sorti en 1984 ;
 Out of the Blue, film de James Fox, sorti en 2003 ;
 Out of the Blue, film de Robert Sarkies sorti en 2006 ;
 Out of the Blue, court métrage d'Alexandra Roxo sorti en 2008 ;
 Out of the Blue, court métrage d'Eva Longoria sorti en 2013 ;
 Out of the Blue, film de 2022.

Télévision 
 Out of the Blue, série télévisée sortie en 1979 ;
 Out of the Blue, série télévisée de Matthew Hastings sortie en 1995 ;
 Out of the Blue, série télévisée sortie en 2008.

Livre 

 Out of the Blue, livre de photographies de Virginie Rebetez, publié par Meta/Books, Amsterdam, 2018, .

Homonymie de titre